Bur steht für:
 ein Angehöriger der Buren
 ein mesopotamisches Flächenmaß, siehe Bur (Einheit)

Bur  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Bur (Dänemark), Ort in Dänemark
 Bur (Südsudan), Stadt in Südsudan
 alternativer Name der Insel Pulo Anna im Westpazifik

Gewässer:
 Bur (Detykte), Nebenfluss des Detykte im Flusssystem des Jenissei
 Bur (Kotui), Nebenfluss des Kotui
 Bur (Olenjok), Nebenfluss des Olenjok
 Bur (Witim), Nebenfluss des Witim

Bur ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes von Bur war die zweite Frau von Peter Parler, einem berühmten Baumeister der Gotik
 Eva Bur am Orde (* 1961), deutsche Malerin
 Michel Bur (* 1933), französischer Mediävist
 Wilhelm Bur († nach 1952), deutscher Landrat

BUR steht als Abkürzung für:
 Air Bucharest, eine rumänische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Berliner Unterwasser Rugby e.V.
 Hollywood Burbank Airport, Flughafen in Burbank, Kalifornien, USA nach dem IATA-Code
 Bayern und Reich, 1921 bis 1935 agierender paramilitärischer Dachverband mit engen Kontakten zur Reichswehr
 Build up roofing, Material zum Dachdecken 
 Burkina Faso, nach dem IOC-Code
 Business Research, eine Zeitschrift
 Burma, englisch für Myanmar, vormaliges Länderkürzel nach ISO 3166 und UNDP

BuR steht als Abkürzung für:
 Bitte um Rückmeldung/Rücksprache, im E-Mail-Verkehr  

bur steht für:
 Birmanische Sprache, Sprachcode nach ISO-639-2

Siehe auch:
 Burr
 Buhr
 Buer
 Bour

Abkürzung